Euskal Herria Bildu (EHB) er en baskisk venstrenationalistisk koalition som blev grundlagt i 2012 af blandt andet Eusko Alkartasuna, Aralar, Alternatiba, Sortu og andre forskellige fritstående organisationer og personer, deriblandt tidligere medlemmer af Batasuna. EHB er med sine 21 medlemmer det næst største parti i Baskerlandets parlament siden valget 2012.

Partiet blev oprindeligt grundlagt den 3. april 2011 under navnet "Bildu", relancerede sig selv den 10. juni 2012, hvorefter partiet fik sit nuværende navn.

Pladser i det spanske parlament

Referencer 

Etableret i 2011
Etableret i 2012
Politiske partier i Spanien